Футболист года в Люксембурге — награда, которая присуждается каждый год лучшему футболисту из Национального дивизиона Люксембурга.

Победители 

Футбольные награды
Футбол в Люксембурге